Rudolf Freisauff von Neudegg ist der Name folgender Personen:

 Rudolf Freisauff von Neudegg (1825–1893), österreichischer Opernsänger (Bariton), siehe Rudolf Freny
 Rudolf Freisauff von Neudegg (Schriftsteller) (1848–1916), österreichischer Schriftsteller und Journalist